Dinómenes de Gela — pai de Gelão I, Hierão I e Trasíbulo, que foram, sucessivamente, tiranos (ou reis) de Siracusa.

 Dinómenes (filho de Hierão I) — filho de Hierão I, ofertou em Olímpia uma carruagem de bronze representando as vitórias olímpicas de seu pai

 Dinómenes (tiranicida) — participou da conspiração que assassinou o tirano Jerônimo de Siracusa, em 215 a.C., e foi eleito pelos siracusanos um de seus generais

 Dinómenes (escultor) — escultor, famoso pelas estátuas de Io e Calisto que se encontravam na acrópole de Atenas na época de Pausânias